Автомоделизм — вид спорта, хобби и технического творчества. Сейчас автомоделизм является достаточно широко распространённым хобби, кроме того, для кордовых и радиоуправляемых моделей проводятся соревнования разного уровня, вплоть до чемпионатов мира, а для кордовых моделей фиксируются рекордные показатели скорости.

Первые автомодели появились вместе с прообразами автомобилей, так, отдельные изобретатели автомобиля начинали свои поиски с создания действующих моделей - в 1786 г. молодой английский инженер Уильям Мёрдок продемонстрировал свою модель - небольшую паровую повозку высотой около полуметра, под её паровым котлом зажигалась спиртовка. Модель могла самостоятельно двигаться, но никак не управлялась.

В практике же, в отличие от автомодельного спорта цены  на модели меньше, выполнение менее технично, проблем с  покупкой самой модели или запчастей к ней, нет(в большинстве случаев). К автомоделизму близко коллекционирование масштабных моделей автомобилей, особенно сборных.

Радиоуправляемые автомодели 

Радиоуправляемые автомодели (также RC модели, от английского Radio Controlled) управляются человеком при помощи аппаратуры управления. Такие модели получили широкое распространение благодаря реализму езды, ощущению настоящего автомобиля.

RC модели могут различаться по следующим признакам:
По типу двигателя: ДВС (Калильные или бензиновые) или электромотор (коллекторный или бесколлекторный).
По масштабу: самые распространенные масштабы 1:5, 1:8, 1:10, 1:12, 1:16, 1:18, 1:28 (Mini-Z)
По классу:: шоссейные (гоночные, дрифтовые), внедорожные с множеством подклассов (например, монстры, трагги, багги, траки, шорт-корсы, ралли, триалы, трофи)

Также существуют управляемые модели мотоциклов, квадроциклов, снегоуборочных тракторов, танков и прочей движущейся техники.

Кордовые модели 
Кордовые модели движутся по специальному треку — кордодрому. Это бетонная беговая дорожка, приблизительно 20 метров в диаметре, ограждена по периметру невысоким бордюром  и сетчатым забором, чтобы  при аварии могла обезопасить пилота и зрителей. Корд — стальная нить от 0,5 до 2,0 мм толщиной, с одного конца закрепляется на модели карабином, с другого крепится к центральному кордовому устройству — вертикальному стержню, на котором установлена вращающаяся планка на подшипнике, к которой прикреплен второй карабин. Пилот толкает свою модель "с толкача", а помощник помогает модели разогнаться вращением корда, когда модель набирает достаточную скорость, он  запрыгивает на площадку над вращающейся планкой. По сигналу пилота начинается хронометрирование. Модель должна пройти свою дистанцию с наименьшим временем. Стандартные дистанции — 500 м для моделей с ДВС, 25 м для резиномоторных, 250 м для электрических моделей. Могут проводиться марафонские гонки длиной 5-10 км.

На заре советского кордового автомоделизма (1950-е) модели ездили со скоростями 30-40, максимум 50 км/ч, но уже в 1970-х была превышена планка в 300 км/ч.

Для участия в соревнованиях модели подразделяются на классы (введены с 2008 года).
 Класс 1 Кордовые гоночные модели автомобиля с ДВС 1,5 см³ рекорд=268.697 км/ч
 Класс 2 Кордовые гоночные модели автомобиля с ДВС 2,5 см³ рекорд=285,711 км/ч
 Класс 3 Кордовые гоночные модели автомобиля с ДВС 3,5 см³ рекорд  300,953 км/ч
 Класс 3B Кордовые гоночные модели автомобиля с ДВС 3,5 см³ рекорд 273.562 км/ч 
 Класс 4 Кордовые гоночные модели автомобиля с ДВС 5,0 см³ рекорд=317,124 км/ч
 Класс 5 Кордовые гоночные модели автомобиля с ДВС 10,0 см³ рекорд=347,490 км/ч
 К-1 Кордовые модели-копии автомобиля с ДВС 1.5 см³
 К-2 Кордовые модели-копии автомобиля с ДВС 2.5 см³

Трассовые автомодели 

Трассовая автомодель — модель копия автомобиля (slotcars) сделанная в масштабе 1:32, 1:24 для соревнований на специальных закрытых трассах небольшого размера. Слоткар не поворачивает сам, а следует канавке на поверхности трека, либо имеет выступающие за кузов колёсики, которыми отталкивается от направляющих стенок.

Международная национальная федерация по трассовым моделям ISRA. Чемпионаты мира по Правилам ISRA проходят в классах:
 1/24 Production;
 1/32 Formula 1;
 1/32 Eurosport;
 1/24 Eurosport.

Стендовые автомодели 

Такие модели не имеют возможности самостоятельного передвижения, цель их создания — как можно более точное воспроизведение всех деталей и особенностей оригинала. Некоторые модели имеют высокую степень «копийности», то есть у них открываются двери, капот, крышка багажника, очень тщательно воспроизведено подкапотное пространство, интерьер, детали ходовой части снизу модели.

Самые популярные масштабы стендовых моделей это 1:24 (Европа и Азия), 1:25 (Америка), но так же стендовые модели производятся в масштабах 1:16, 1:18, 1:24, 1:32.

При создание масштабной стендовой модели, как правило, за основу берется заготовка, пластиковый кит(от анг. kit - набор), в котором уже есть все основные элементы модели, выполненные из пластика, и закрепленные на литниках. Далее заготовка дорабатывается, детали подгоняются друг к другу, красятся и собираются воедино.

Примечания

См. также 
 Коллекционирование масштабных моделей автомобилей
 Автомодельный спорт
 Радиоуправляемая автомодель
 Модельный двигатель

Ссылки 

Хобби